Miejscowości w USA:
 Etowah – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Etowah – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson
 Etowah – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cleveland
 Etowah – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie McMinn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Etowah (ang. Etowah County) – w stanie Alabama